Ши Эммануэль Чарльз (; ) — североирландский футболист, полузащитник молодёжной команды клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Северной Ирландии.

Клубная карьера 
Ши Чарльз родился в Манчестере и в 7 лет начал заниматься футболом в «Манчестер Сити».

В сезоне 2021/2022 выступал за команду клуба до 23 лет и выиграл вместе с командой Премьер-Лигу 2.

Международная карьера 
Чарльз является игроком национальной сборной Северной Ирландии. Он также выступал за молодёжные сборные страны от 16 лет до 21 года. 2 июня 2022 года он дебютировал за основную сборную в матче Лига наций УЕФА 2022/2023 против сборной Греции.

Примечания 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу